Le tournoi de tennis d'Oslo est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier V, se dispute du 5 au .

Catarina Lindqvist remporte le simple dames. En finale, elle bat Raffaella Reggi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Silke Meier.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Oslo
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Oslo
1991 en Norvège
Tennis en février 1991